Shelby County kan syfta på några olika countyn i USA

 Shelby County, Alabama
 Shelby County, Illinois
 Shelby County, Indiana
 Shelby County, Iowa
 Shelby County, Kentucky
 Shelby County, Missouri
 Shelby County, Ohio
 Shelby County, Tennessee
 Shelby County, Texas